Mesapamea xanthostigma är en fjärilsart som beskrevs av Karl Schawerda 1932. Mesapamea xanthostigma ingår i släktet Mesapamea och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
xanthostigma